Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Jiří Vaněk 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Portas (Campione)
 Joan Balcells (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (finale)
 David Sánchez (secondo turno)

 German Puentes-Alcaniz (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Edwin Kempes (quarti di finale)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 2000